Labdarúgócsapatok
 FC DAC 1904, szlovák első osztályú labdarúgócsapat Dunaszerdahelyen
 DAC 1912 FC, más néven Integrál-DAC, győri labdarúgócsapat
 DAC, Dorogi Atlétikai Club (1919–1949), a Dorogi FC korábbi neve

Járműgyártás
DAC (teherautómárka), a Roman gépgyár teherautó-családja, székhelye Brassó

Elektronika
 Digitális-analóg átalakító (Digital-Analog Converter, DAC)